Vismen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vismen, Halland, sjö i Falkenbergs kommun,  (1,26 km²)
Vismen, Småland, sjö i Värnamo kommun,  (11,6 ha)
Lilla Vismen, sjö i Degerfors kommun,  (15,1 ha)
Vismen, Värmland, sjö i Degerfors kommun och Kristinehamns kommun,  (5,76 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn